Havasu (meer) - stuwmeer in Arizona en Californië in de Verenigde Staten
 Havasu Creek - rivier in Arizona, Verenigde Staten
 Lake Havasu City - plaats in Arizonam Verenigde Staten